A Forsyte Saga (The Forsyte Saga), John Galsworthy regénysorozata (1906–1921). Együtt, e közös címen először 1922-ben adták ki.

 Az a Forsyte nő (That Forsyte Woman, Angliában The Forsyte Saga), 1949-es színes amerikai film, rendezte Compton Bennett
 A Forsyte Saga (The Forsyte Saga), 1967-es fekete-fehér angol tévésorozat Galsworthy regényéből, rendezte David Giles, James Cellan Jones.
 A Forsyte Saga (The Forsyte Saga), 2002-es színes angol tévésorozat Galsworthy regényéből, rendezte Christopher Menaul, David Moore